Mantila může být:
 mantila – krajkový přehoz přes hlavu a prsa
 české označení pro několik rodů žab z čeledi mantelovití:
 Blommersia Dubois, 1992
 Boehmantis Glaw & Vences, 2006
 Gephyromantis Methuen, 1920
 Guibemantis Dubois, 1992 – např. mantila tečkovaná (G. punctatus)
 Mantidactylus Boulenger, 1895
 Spinomantis Dubois, 1992
 příjmení osob
 Auli Mantila – finská režisérka
 Jari Mantila – finský sportovec, olympijský vítěz v severské kombinaci